Pooley ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Pooley (* 1982), britische Radsportlerin
 Ian Pooley (* 1973), deutscher Musikproduzent
 Isobel Pooley (* 1992), britische Hochspringerin
 Olaf Pooley (1914–2015), britischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Robert Pooley (* 16. Jh.), Spion der Königin, siehe Robert Poley